Concatedral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Concatedral (monument i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Soria, 
 Concatedral (monument i Spanien, Extremadura), Provincia de Badajoz, 
 Andra Maria / Santa María, monument, Baskien, Araba / Álava, 
 Concatedral (monument i Spanien, Aragonien), Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar